Fabia es un nombre femenino que se solía usar en Roma, el nombre sale de la verdura haba.

También Fabia se puede referir a:

 Fabia (género).— Un género de cangrejos.
 Fabia (tribu).— Una tribu de la Antigua Roma.
 Fabia la Mayor.— La mayor de las hijas del censor Fabio Ambusto.
 Fabia la Menor.— La menor de las hijas del censor Fabio Ambusto.
 Gens Fabia.— Una gens de la Antigua Roma.
 Škoda Fabia.— Un automóvil.